Il singolare del torneo di tennis Los Angeles Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Brian Gottfried che ha battuto in finale Arthur Ashe 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (quarti di finale)

  Guillermo Vilas (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Los Angeles Open 1976